Жиря́нка () — род многолетних, реже однолетних насекомоядных растений семейства .

Распространение
Обитают во внетропических областях Северного полушария, а также в Южной Америке.
В Европе произрастают 12 видов, России — 6—7 видов. Самый распространённый из них — .

Ботаническое описание 
В отличие от прочих родов семейства Пузырчатковые, у жирянок имеются настоящие корни.

Листья образуют прикорневую розетку. Верхняя сторона листа покрыта многочисленными желёзками: одни из них выделяют сахаристую слизь, являющуюся ловушкой для мелких насекомых; другие желёзки генерируют ферменты, способствующие перевариванию пищи. Движения попавшихся насекомых приводят к медленному скручиванию листа, а слизь растворяет белки тела жертвы.

Из розетки развиваются несколько необлиствленных цветоносов с одним верхушечным двугубым цветком. Лепестки венчика срастаются в шпорец. Окраска цветков: фиолетовая, голубая, розовая, малиновая, редко белая.

Плод — коробочка.

Таксономия 
Род жирянок состоит из 72 видов.

Список видов 
Список основан на данных EOL и GRIN.

Примечания

Ссылки 
  Проверено 8 октября 2009 г.
  Проверено 15 февраля 2009 г.

Пузырчатковые
Хищные растения
Флора Евразии